Ixhuatepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Pedro Ixhuatepec, ort, Puebla, Atzitzihuacán, 
 Ixhuatepec, Veracruz, ort, Minatitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar